Alpina steht für:

 Alpina Burkard Bovensiepen, deutscher Fahrzeughersteller
 Alpina Farben, eine Marke der Deutschen Amphibolin-Werke
 einen Hersteller von Ski-, Sport- und Sonnenbrillen, siehe Uvex
 Alpina (Uhrenmarke), Schweizer Uhrenmarke
 Alpina (Schuhhersteller), slowenischer Schuhhersteller
 ehemalige Schreibmaschinenfabrik in Kaufbeuren, siehe Olympia-Werke#Expansion und Ende
 Alpina Bahn, eine reisende Achterbahn
 Alpina Bad Homburg, ehemalige Verkehrsgesellschaft
 Alpina Rhein-Main, ehemalige Verkehrsgesellschaft
 die Schweizerische Grossloge Alpina
 Alpina (New York), Ort im Lewis County

Alpina ist Teil eines Pseudonyms von:
 Duo Treibsand